Brunnfeld ist der Name folgender Orte:
 Brunnfeld (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brunnfeld (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Brunnfeld (Gemeinde Ottenschlag), Ortsteil von Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Brunnfeld (Gemeinde Fuschl), Rotte im österreichischen Bundesland Salzburg
 Brunnfeld (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Brunnfeld (Gemeinde Kaindorf), Ortsteil von Kaindorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Helmreichen zu Brunnfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Virgil von Helmreichen zu Brunnfeld (1805–1852), österreichischer Forscher und Entdecker
Siehe auch:
 Brunnenfeld
 Brunn im Felde